

W Polsce 
 Lipnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska 
 Lipnica – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów 
 Lipnica – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Dębowa Łąka 
 Lipnica – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Rokitno 
 Lipnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice 
 Lipnica – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Dzikowiec 
 Lipnica – część wsi Gnojnica w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Lipnica – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica 
 Lipnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz 
 Lipnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite 
 Lipnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły 
 Lipnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Lipnica – gmina 
 Lipnica – dawna gromada

Miejscowości poza Polską 
 Lipnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w mieście Tuzla
 Lipnica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Kakanj
 Lipnica – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Rakovec
 Lipnica – miasto w Czarnogórze, w gminie Bijelo Polje
 Lipnica – wieś w Serbii, w okręgu maczwańskim, w mieście Loznica
 Lipnica – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w mieście Čačak
 Lipnica – wieś w Serbii, w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Lipnica – wieś w Słowenii, w gminie Radovljica

Rzeki i potoki 
 Lipnica – rzeka dopływ Czarnej Orawy
 Lipnica – potok, dopływ Raby
 Lipnica – rzeka, dopływ Nysy Małej
 Lipnica – rzeka na Białorusi, dopływ Szczary
 Lipnica – rzeka, dopływ Nidy
Lipnica – rzeka, dopływ Białej Wody

Zobacz też 
 Lipnica Dolna
 Lipnica Górna
 Lipnica Mała
 Lipnica Murowana
 Lipnica Wielka
 Leibnitz